All Around the World peut faire référence à :

Musique

Label 

 All Around the World, label musical anglais.

Album 

 All Around the World, album de Ying Yang Twins sorti le  ;
 All Around the World, album de Mindless Behavior sorti le  ;
 All Around the World, album de Jason Donovan sorti en .

Chanson 

 All Around the World, chanson de Little Richard, face B du single The Girl Can't Help It sorti en  ;
 All Around the World, chanson de The Jam sortie le  ;
 All Around the World, chanson enregistrée par la chanteuse britannique Lisa Stansfield sur l'album Affection et sortie en single le  ;
 All Around the World, single d'Oasis sorti le  ;
 All Around the World, chanson de Northern Line sortie le  ;
 All Around the World, chanson de Max Raabe an the Palast Orchester sortie en 2001 ;
 All Around the World, chanson de Coco Lee sur l'album Exposed sorti en  ;
 All Around the World, chanson de Lionel Richie sortie en 2007 ;
 All Around the World, chanson de Paulina Rubio sortie le  ;
 All Around the World, single de Justin Bieber sorti le .